

Населені пункти та їхні частини
 Малиці — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маличі (Малиці) — село в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Малиці — село в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Малиці — частина міста Бляховня в Ченстоховському повіті Сілезького воєводства
 Малиці — частина села Бруліни в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства

Примітки